Leopold Armbruster ist der Name folgender Personen:

* Leopold Armbruster (Bildhauer) (1862–1936), deutscher Bildhauer
 Leopold Armbruster (Ingenieur) (1921–1992), deutscher Bergbauingenieur